La nazionale Under-21 di pallavolo maschile della Francia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Francia con un'età inferiore di 21 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Francia.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-21

Collegamenti esterni
 

 U-21
Francia